Demänová může být:

 Demänová - část města Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Slovensko
Demänová (sedlo) - horské sedlo mezi regióny Orava a Kysuce, okres Čadca, Slovensko
Demänová (Oravská Lesná) - část obce Oravská Lesná, okres Námestovo, Slovensko